Тайе Исмаила Тайво (; 16 апреля 1985, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, защитник клуба «Докса».

Карьера

Клубная 
Был куплен «Марселем» в 2004 году, на замену Биксанту Лизаразю. Являлся игроком основы.

В 2011 году перешёл в «Милан» на правах свободного агента. Сыграв за «Милан» по 4 матча в Серии А и Лиге чемпионов, Тайво согласился на полугодичную аренду в «Куинз Парк Рейнджерс». В июле 2012 года был арендован киевским «Динамо». Тайво стал четвёртым нигерийским футболистом в команде. Его дебют состоялся 3 августа в матче с «Кривбассом». После окончания аренды вернулся в «Милан».

Затем перешёл в турецкий «Бурсаспор». При этом нигериец отказался от предложения валлийского «Кардифф Сити». 1 августа 2013 года, в дебютном матче за турецкий клуб, который пришёлся на встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Войводины» Тайе отметился забитым мячом. 27 апреля 2015 года действие контракта между «Бурсаспором» и Тайво было прекращено по соглашению сторон.

В сборной 
В январе 2005 года участвовал в юношеском чемпионате Африки (до 20 лет), который проходил в Бенине. В финале турнира Нигерия обыграла Египет со счётом (2:0).

Играл за молодёжную сборную Нигерии на молодёжном ЧМ-2005, где она попала в финал, а Тайво попал в тройку лучших игроков. Участвовал в двух Кубках Африканских Наций за основную сборную.

Достижения 
Клубные
 «Олимпик» (Марсель)
 Чемпион Франции: 2009/10
 Обладатель Кубка французской лиги: 2009/10, 2010/11

 «Милан»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2011

 «Динамо» (Киев)
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Сборная Нигерии
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2006, 2010
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2008
 ХИК
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии: 2016
Личные
 Лучший молодой (до 23-х лет) футболист Африки
 Лучший левый защитник французской лиги 2007/08

Статистика выступлений

Клубная

Сборная

Голы за Сборную Нигерии

Примечания

Ссылки 
 Досье на официальном сайте «Динамо» (Киев)
 Биография

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Ифеаньи Убах»
Игроки ФК «Лоби Старз»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «РоПС»